Маклер:
 Маклер — посредник при заключении торговой сделки.
 «Маклер» — молдавская рекламная газета.